Oreohelix parawanensis är en snäckart som beskrevs av Gregg 1941. Oreohelix parawanensis ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
parawanensis